Многокомпонентные растворители — (так же иногда - номерные растворители ) , в состав которых входят два или более компонента, именно такое сочетание веществ обуславливает бо́льшие функциональные возможности этого раствора и его потребительские свойства.

Растворители

Разбавители 

Нефтепродукты
Нефтехимия
Растворители
Продукция основного органического синтеза 
Изобретения СССР